Braas ist der Familienname folgender Personen:

 Gilles Braas (* 1992), luxemburgischer Volleyballspieler
 Roel Braas (* 1987), niederländischer Ruderer
 Rudolf Braas (1902–1974), deutscher Maschinenbauingenieur und Unternehmer
 Silke Braas (* 1978), deutsche Musicaldarstellerin, Sängerin und Tänzerin

Braas bezeichnet darüber hinaus ein von Rudolf Braas gegründetes Unternehmen, das heute unter Braas Monier Building Group firmiert.

Siehe auch:
 Bras